

Н 
 H — літера латинської абетки.
 H — 
 H — символ, яким позначається водень.
 H — символ, яким позначається амінокислота гістидин.

h 
 h — символ, яким позначається стала Планка.
 h — глухий гортанний фрикативний приголосний звук.